Conod ist der Familienname folgender Personen:

 François Conod (1945–2017), Schweizer Schriftsteller
 Gustave Emile Conod (1833–1906), Schweizer Architekt